Феней может означать:
  — село в Греции.
  — село в Греции.
 Феней (Аркадия) — древний город в Аркадии.
 Фенеос (озеро) — бывшее озеро в Греции.
 Феней (Ирландия) — деревня в Ирландии.
  — лагуна в Ирландии.
  — ударный кратер на Марсе.

См. также 
 Фенна